Calville blanc est le nom de deux variétés de pommes de type Calville :
 la Calville blanc d'été ;
 la Calville blanc d'hiver.